Barangay (literalmente en tagalo «casa» o «nave») hace referencia a varios artículos:
 Barangay (histórico): en la Filipinas prehispánica, nombre colectivo para denominar ciudades-estado;
 Barangay (barrio): en la administración estatal filipina, la menor unidad de gobierno local;
 Cabeza de barangay, jefe encargado de recaudar el tributo en los barrios filipinos;
 Barangay (barco), tipo de navío que usaban los naturales de Filipinas;
 Barangay Ginebra San Miguel, equipo de baloncesto profesional en la Philippine Basketball Association (PBA)